Буканиер може да се отнася до следните понятия.

 Буканиер - вид пират

В спорта 
 „Тампа Бей Бъканиърс“ - отбор от Националната футболна лига на САЩ
 „Лос Анжелис Бъканиърс“ - отбор от Националната футболна лига на САЩ
 бъканиър – талисман на „Питсбъргските пирати“ за 1995 г.
 „Бъканиър 18“ – вид лек ветроход

Други 
 „Блекбърн Бъканиър“ – британски щурмови самолет
 „Брустър Бъканиър“ – американски разузнавателен самолет и лек бомбардировач
 бъканиър – игра за маса на Уадингтънс
 USS Sapphire (PYc-2) – американски патрулен кораб от Втората световна война